Кошаркашки турнир на Летњим олимпијским играма одржаним 1988. године је девети по реду званични кошаркашки турнир на Олимпијским играма. Турнир је одржан у Сеулу, Кореја. На завршном турниру је учествовало укупно 12 репрезентација и одиграно је укупно 46 утакмице.

Југославија 
Југославији је ово било осмо учешће, и уједно задње у комплетном саставу уз учешће спортиста из свих југословенских република, на кошаркашком олимпијском турниру.

Југославија је тотално подмладила своју репрезентацију и од свих 12 репрезентативаца само је Дражен Петровић био учесник претходне олимпијаде. Југфославија је важила, поред Американаца предвођених Дејвидом Робинсоном, за једног од главних фаворита. После осам година и два бојкота олимпијских игара опет су се скупиле све најјаче репрезентације света. И поред тога стални фаворити: репрезентација САД, стално јака репрезентација Совјетског Савеза и репрезентација Југославије су важиле за фаворите. То се на крају и показало тачним јер су ове три репрезентације међусобно поделиле медаље. Совјети су освојили злато, Југославија сребро и тешки фаворити, Американци, бронзу. Југословенски селектор је био Душан Ивковић а тренер Јанез Дрварич.

У конкуренцији 12 земаља које су учествовале на олимпијском кошаркашком турниру, Југославија је заузела друго место иза репрезентације Совјетског Савеза а испред репрезентације САД. Југославија је играла у групи А где је заузела прво место и квалификовала се у полуфинале. У полуфиналној рунди репрезентација Југославије је победила репрезентацију Канада са 22 коша разлике и тиме се пласирала у финалну рунду. У финалној рунди Југославија се састала са репрезентацијом Аустралије и тај сусрет је добила са 21 кошем разлике и пласирала се у финале. У финалу Југославија се састала са репрезентацијом Совјетског Савеза, коју је претходно победила у групној фази. Финалну утакмицу Југославија је изгубила са 13 разлике и тако освојила сребро. Репрезентација Југославије је на осам утакмица остварила шест победа и доживела два пораза, од Порторика и од Совјетског Савеза у финалу. Југословенски репрезентативци су постигли 717 кошева а примили 603. Просек постигнутих кошева Југославије је био 89,62 по утакмици према 75,37 примљених и позитивна кош разлика од 114 кошева..

Земље учеснице турнира 
Свакој репрезентацији је омогучено да има највише 12 играча. На турниру је укупно било 144 играча који су представљали 12 репрезентација учесница. На кошаркашком турниру је одиграно укупно 42 утакмице.

Резултати

Прелиминарна фаза

Група A

Група Б

Финална фаза

Медаље

Финална табела

Референце

Спољашње везе 
 Званични МОКов извештај са олимпијаде 
 Сајт ОК Србије

Кошарка на Летњим олимпијским играма 1988.